Amerikai Egyesült Államok
 Indianola (Florida)
 Indianola (Georgia)
 Indianola (Illinois)
 Indianola (Iowa)
 Indianola (Eureka), Kalifornia
 Indianola (Fields Landing), Kalifornia
 Indianola (Kansas)
 Indianola (Mississippi)
 Indianola (Nebraska)
 Indianola (Delaware megye, Oklahoma)
 Indianola (Pittsburg megye, Oklahoma)
 Indianola (Pennsylvania)
 Indianola (Texas)
 Indianola (Utah)
 Indianola (Washington)

Zene
 Indianola, Steve Azar-album